Радебе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радебе, Лукас (род. 1969) — южноафриканский футболист, защитник.
 Радебе, Нтутуко (1994—2017) — южноафриканский футболист, игравший на позиции защитника.